

Sigle 
 Y Chromosome Consortium – organizzazione di ricerca scientifica

Codici 
 YCC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Regionale di Cornwall, Ontario (Canada)

Altro 
 Volvo YCC – prototipo della Volvo